Ви́ктор Третьяко́в: Третьяков, Виктор Анатольевич (род. 1961) — советский и российский композитор, автор-исполнитель песен.
 Третьяков, Виктор Васильевич (1888—1965) — русский поэт и журналист.
 Третьяков, Виктор Викторович (род. 1946) — советский и российский музыкант, скрипач.